Турпилий (Turpilius) е име на:

Римско малко име (gentilname) на:

 Турпилий (поет) († 104 пр.н.е.), римски поет
 Тит Турпилий Силан († 108 пр.н.е.), командир във Вага на римски гарнизон, Югуртинска война
 Тит Турпилий Декстер, суфектконсул 81 г.

Други с римското когномен Турпилиан (Turpilianus) на знатната римска фамилия Петронии:

 Публий Петроний Турпилиан, магистър на монетния двор 20 пр.н.е.
 Публий Петроний Турпилиан (консул 61 г.), консул 61 г.